Осиковское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Осиковское сельское поселение — входит в Кантемировский район Воронежской области
 Осиковское сельское поселение — входит в Чертковский район Ростовской области